Сент-Етьє́нн-де-Пюїкорб'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011), 109 осіб (2016).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 33 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Етьєнн-де-Пюїкорб'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-де-Пюїкорб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь